A War You Cannot Win — шестой студийный альбом американской метал-группы All That Remains. Альбом был выпущен 6 ноября 2012 лейблом звукозаписи Razor & Tie.

Альбом включает в себя песни в жанре melodic metalcore, а также metal песни, на которых одно пение.

Альбом был распродан тиражом в 25,000 копий за первую неделю после выхода в США, и занял 13-ю позицию в Billboard 200. В настоящее время альбом продан тиражом в 115,000 копий.

Об альбоме 
Альбом спродюсирован гитаристом Killswitch Engage Адамом Дуткиевичем, который и в прошлом продюсировал альбомы группы. Первым синглом с альбома вышла песня «Down Through the Ages». Впервые песня была опубликована на канале Филиппа в YouTube 13 августа 2012. «Stand Up» была выпущена как следующий сингл 27 августа. 26 октября был опубликован третий сингл альбома — «You Can’t Fill My Shadow».

Музыкальный стиль 
Барабанщик Джейсон Коста высказался об альбоме: «Это гитарный и очень мелодичный альбом. Я просто хочу сказать, что это „метал“; „металлический“ альбом. На альбоме очень тяжелые и быстрые треки, также есть пара мелодичных треков, подходящих для радио. Это типичные All That Remains, правда, мы усилили мелодичность».

Список композиций

Состав 
 Филипп Лэбонте — вокал
 Оли Герберт — гитара
 Майк Мартин — ритм-гитара
 Джинн Сэган — бас-гитара, бэк-вокал
 Джейсон Коста — ударные

Ссылки 

Альбомы Razor & Tie
Альбомы металкора